Erwin Schrödinger ( à Vienne – ) est un physicien, philosophe et théoricien scientifique autrichien.

Le terme « Schrödinger » peut également faire référence : 
 au chat de Schrödinger, une expérience de pensée ;
 à la représentation de Schrödinger ;
 à l'équation de Schrödinger ;
 à l'Institut international Erwin-Schrödinger pour la physique mathématique, un institut de recherche autrichien ;
 à (13092) Schrödinger, un astéroïde de la ceinture principale ;
 à la relation de Schrödinger-Robertson ;
 à l'équation de Schrödinger semi-linéaire ;
 au propagateur de l'équation de Schrödinger ;
 au prix Erwin-Schrödinger ;
 au  cratère Schrödinger, situé sur la face cachée de la Lune près de son pôle Sud.